Publi Sulpici Saverrió (cònsol 304 aC), cònsol de Roma el 304 aC.
 Publi Sulpici Saverrió (cònsol 279 aC), cònsol el 279 aC.